Бхавача́кра ( [bhavacakra];  [bhavacakka]  «колесо взаимозависимого происхождения»), Колесо́ бытия́ ( srid pa’i 'khor lo) — воплощение сансары в буддистском представлении, в форме круга (мандалы), буддийское учение о причинности (пратитья-самутпада), которое Будда постиг под древом бодхи. Изображённое на мандале колесо трактуется как двенадцатичленная формула бытия, включающее в себя помимо символического изображения 12 звеньев взаимозависимого происхождения также пять местопребываний буддийской космологии и другие астрологические или космологические структуры.

На изображениях колесо, символизирующее бхавачакру, сжимает клыками и лапами бог смерти Яма Дхармараджа в виде черепахи. Это значит, что законы причинности действуют в сфере страстей (кама-дхату). В центре круга изображают свинью, змею и петуха, хватающих друг друга и являющихся символами невежества (авидья), гнева и страсти (моха, рага и двеша) — три базовых аффекта (клеша), источника страдания и, следовательно, перерождений (если особь была захвачена вихрем страстей, её ждёт перерождение). В круге вокруг них изображают добродетельных людей, чей путь устремлён на небеса, и фигуры недобродетельных людей, которых, связанными, демоны тащат в ад. На 5—6 сегментах между спицами изображаются сцены жизни существ сферы кама-дхату: шести миров жителей ада, асуров, голодных духов, людей, животных и богов — как видов перерождения; порядок перерождения передан 12 изображениями на ободе колеса, символизирующих 12 звеньев цепи взаимозависимого происхождения как формулы данного учения, описывающей цикл перерождений, состоящий из трех жизней особи в сансаре.

Закон гласит, что
 Авидья: изначально особь пребывает в невежестве (символ — слепец)
 Самскара: карма обусловливает перерождение (символ — горшечник)
 Виджняна: перерождение начинается с пробуждения сознания, происходящем ещё на этапе эмбриогенеза, этап различения (обезьяна)
 : на том же этапе развития возникают основы образного и чувственного познания (человек, переправляющийся на лодке)
 : соответственно карме закладываются органы чувств и мышление (6 видов познания, благоустроенный дом)
 Спарша: особь становится способна к восприятию (обнимающиеся мужчина и женщина)
 Ведана: чувственные переживания, которые особь испытывает на втором году жизни (человек со стрелой в глазу)
 Тришна: по мере развития возникает жажда вожделения и т. п. (человек с чашей вина)
 Упадана: появляется стремление к достижению целей (человек, собирающий плоды)
 Бхава: особь всё больше совершает проступков и погружается в заблуждения (мужчина и женщина в собственном доме)
 : раз так, то особь вновь ждёт рождение (роженица)
 : следовательно — старение и смерть (человек несёт труп к месту кремации).

См. также 
 Двенадцатичленная формула бытия
 Пратитья-самутпада
 Буддийская космология
 Камень Солнца

Примечания 

Буддийские символы
Буддийская мифология
Цикличность в религии
Время в буддизме